Goodenough kan syfta på:

 Goodenough (auktor) – auktorsförkorning för Samuel Goodenough

Personer 
 Edmund Goodenough (1786–1845), engelsk kyrkoman
 Erwin Ramsdell Goodenough (1893–1965), amerikansk religionshistoriker 
 James Graham Goodenough (1830–1875), engelsk marinofficer 
 John Bannister Goodenough (född 1922), amerikansk fysiker
 Samuel Goodenough (1743–1827), engelsk kyrkoman och botaniker 
 Ursula Goodenough (född 1943), amerikansk biolog

Geografi

Antarktis 

 Goodenough (udde),

Papua Nya Guinea 

 Goodenough (ö) – en ö i D’Entrecasteaux-öarna

Robotskapade Antarktisförgreningar